Cheadle ist der Familienname folgender Personen:

 Don Cheadle (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph B. Cheadle (1842–1904), US-amerikanischer Politiker

Cheadle ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Cheadle (Alberta), Kanada
 Cheadle (Cheshire), England
 Cheadle (Greater Manchester), England
 Cheadle (Staffordshire), England
 Cheadle (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus